Ceglie steht für:

 Ceglie Messapica, Stadt und Gemeinde in der Provinz Brindisi in Italien
 Ceglie del Campo, Stadtviertel in Bari in Italien

Personen:
 Marco Ceglie (* 1973), amerikanischer Schriftsteller und Aktivist
 Paolo De Ceglie (* 1986), italienischer Fußballspieler